Visoka je lahko:

 Visoka Bistrica, nem. Hochfeistritz, vas v tržni občini Svinec, Koroška na avstrijskem Koroškem

ter
 Visoka, Arilje (Srbija)
 Visoka, Kuršumlija (Srbija)
 Visoka, Unešić (Hrvaška)

Naselja v Zvezni deželi Koroška